Sexe fort () — седьмой студийный альбом французской певицы Патрисии Каас, выпущенный в 2003 году на лейбле Columbia Records. Пластинка попала в первую десятку чартов Бельгии, России, Франции и Швейцарии, а в последних двух также получила золотые сертификации.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Патрисии Каас
Альбомы Columbia Records